Sugimoto steht für:

 Sugimoto-Haus, traditionelles Stadthaus in Kioto

Sugimoto ist der Familienname folgender Personen:

 Atsushi Sugimoto (* 1964), japanischer Koch
 Aya Sugimoto (* 1968), japanische Sängerin
 Daichi Sugimoto (* 1993), japanischer Fußballspieler
 Sugimoto Eiichi (1901–1952), japanischer Wirtschaftswissenschaftler
 Sugimoto Etsu Inagaki (1873–1950), japanische Schriftstellerin
 Hiroshi Sugimoto (* 1948), japanischer Fotograf
 Hiroyuki Sugimoto (* 1986), japanischer Fußballspieler
 Kei Sugimoto (* 1982), japanischer Fußballspieler
 Keita Sugimoto (* 1982), japanischer Fußballspieler
 Kenji Sugimoto (1947–2006), japanischer Albert-Einstein-Forscher
 Ken’yū Sugimoto (* 1992), japanischer Fußballspieler
 Kiyoshi Sugimoto (* um 1940), japanischer Jazzgitarrist
 Makoto Sugimoto (* 1987), japanischer Fußballspieler
 Masao Sugimoto (* 1967), japanischer Fußballspieler
 Michiharu Sugimoto (* 1981), japanischer Fußballspieler
 Mika Sugimoto (* 1984), japanische Judoka
 Miki Sugimoto (* 1953), japanische Schauspielerin
 Risa Sugimoto (* 1994), japanische Squashspielerin
 Ryūji Sugimoto (* 1993), japanischer Fußballspieler
 Sugimoto Shigeo (1926–2002), japanischer Fußballspieler
 Sugimoto Sonoko (1925–2017), japanische Schriftstellerin
 Taiga Sugimoto (* 2003), japanischer Fußballspieler
 Takuya Sugimoto (* 1989), japanischer Fußballspieler
 Tarō Sugimoto (* 1996), japanischer Fußballspieler
 Tomokazu Sugimoto (* 1968), japanischer Jazzmusiker